Le Championnat de France de volley-ball Pro A 2008-09 oppose les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1995.

Alès et Saint-Quentin rejoignent la Pro A à l'issue de la saison 2007-08.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 

Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les huit premières équipes sont qualifiées pour les play-offs et la dernière équipe est rétrogradée en Pro B. Il n'y a qu'une seule descente cette saison en raison de la promotion de trois équipes issues de la Pro B pour la saison 2009-2010 et pour porter la Pro A à 16 clubs.

Saison régulière

Records de la saison régulière

Classement 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

|

|}

Résultats

Tableau synoptique

Leader au classement journée par journée

Résultats détaillés

Play-offs 

Les play-offs — ou série éliminatoire — se jouent en matches aller-retour avec un golden set disputé en 15 points exclusivement en cas d'égalité de victoires à l'issue du retour. L'équipe classée première rencontre celle classée huitième, la seconde rencontre la septième et ainsi de suite. Le vainqueur de la série avec le plus d'écart (1-8) joue le tour suivant contre le vainqueur de la série avec le moins d'écart (4-5). En théorie et en respectant les résultats de la phase régulière, cela a pour but de permettre une finale disputée entre les équipes classées 1 et 2.

Tableau

Résultats

Qualifications européennes 

Ligue des champions : Tours Volley-Ball (vainqueur de la coupe de France), Paris Volley (champion de France)
Coupe de la CEV : Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball
Challenge Cup : Stade Poitevin, Montpellier UC

Distinctions individuelles 
MVP :  Pavel Bartík (Beauvais OUC)
Meilleur marqueur :  Pavel Bartík (Beauvais OUC)
Meilleur passeur :  Yannick Bazin (Paris Volley)
Meilleur réceptionneur :  Florian Kilama (Stade Poitevin)
Révélation :  Earvin N'Gapeth (Tours Volley-Ball)

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Pro B 2008-2009
 Nationale 1 2008-2009

Liens externes 

  Résultats sur le site de la LNV

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball M1
Championnat M1